Kamienny Las – grupa ostańców skalnych w chińskiej prowincji Junnan (chiń. Yúnnán Shílín)
 Kamienny Las – grupa ostańców skalnych w Bułgarii koło Warny (bułg. Побитите камъни – Pobitite kamyni)